Le nom de temple Kalikambal est porté par plusieurs temples hindouistes de par le monde :
Le temple Kalikambal de Saint-Denis de La Réunion, en France.
Le temple Kalikambal de Chennai, en Inde.